Stade Lokomotiv est le nom de différents stades.
 RSK Olimpiyskyi ou Stade Lokomotiv (Donetsk) 
 Stade Lokomotiv (Khmelnytskyï)
 Stade Lokomotiv (Mezdra)
 Stade Lokomotiv (Moscou)
 Stade Lokomotiv (Nijni Novgorod)
 Stade Lokomotiv (Plovdiv) (Lauta)
 Stade Lokomotiv (Roussé)
 Stade Lokomotiv (Simferopol)
 Stade Lokomotiv (Sofia)
 Stade Lokomotiv (Tachkent) ou Stade Sportivnyi
 Stade Lokomotiv (Tbilissi) ou Stade Mikhaïl Meskhi
 Stade Lokomotiv (Tchita)

et aussi : 

 Lokomotivi Stadium, stade de Tbilissi en Géorgie